Sezon (1993/1994) był 5. sezonem o mistrzostwo Gruzji w piłce nożnej. Liga liczyła 19 drużyn. W pierwszej fazie rozgrywek zespoły zostały podzielone na 2 grupy. W drugiej fazie po 5 najlepszych grało w grupie mistrzowskiej, natomiast pozostałe broniły się przed spadkiem. Tytuł obroniła drużyna Dinamo Tbilisi. Tytuł króla strzelców zdobył Merab Megreladze, który w barwach klubu Margweti Zestaponi strzelił 31 goli.

1. runda

Grupa zachodnia

Grupa wschodnia

2. runda

Grupa mistrzowska

Grupa spadkowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Gruzja – wyniki i tabela końcowa (RSSSF)

1993 w piłce nożnej
1994 w piłce nożnej
1993 w Gruzji
1994 w Gruzji
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Gruzji